Arriero steht für:

 Arriero, Ausdruck für berittene (Rinder-)Hirten in Südamerika, siehe Hirte #Reiterhirte
 Jesús Pulido Arriero (* 1965), spanischer Geistlicher, Bischof von Coria-Cáceres